hommels, in het Engels bumblebees
 Bumblebee (motorfiets), een merk van motorfietsen
 Bumblebee (DC Comics), een personage van DC Comics
 Bumblebee (Transformers), een personage uit de Transformers-mediafranchise
 Bumblebee (film), een Amerikaanse film uit 2018, gebaseerd op bovengenoemd personage

Zie ook 
 Bumble Bees, een jaren 60-popgroep uit Den Haag
 The Dreams Of A Bumblebee, een album van de Britse band The Rifles